Тимофей Кордюков: Кордюков, Тимофей Васильевич  (1790—1838) — русский контр-адмирал.
 Кордюков, Тимофей Гаврилович — Георгиевский кавалер.